Een Tsjechische gemeente:
 Sklené (okres Svitavy)
 Sklené (okres Žďár nad Sázavou)
 Een Slowaakse gemeente:
 Sklené (okres Turčianske Teplice)